Crucifix est un terme issu du latin ecclésiastique du  crucifixus, participe passé du verbe crucifigere, qui signifie « fixer sur une croix ». Un crucifix est donc une croix supportant une statuette de Jésus-Christ dans la posture de la crucifixion.

Perception dans les églises chrétiennes 
Les crucifix sont fréquemment utilisés dans les églises catholiques, orthodoxes et certaines églises protestantes (luthériennes et anglicanes) .

La majorité des églises protestantes et chrétiennes évangéliques utilisent uniquement la croix christique, depuis la  réforme protestante .

Iconographie chrétienne
Le crucifix est un symbole chrétien rappelant la Crucifixion, c'est-à-dire le crucifiement de Jésus-Christ, mort attaché sur une croix.

Un crucifix a pour l'essentiel la forme d'une croix latine, dont la barre verticale est allongée vers le bas et courte vers le haut, et pouvant porter dans cette partie supérieure le sigle INRI, acronyme de Jésus de Nazareth, Roi des Juifs. Une statuette ou une image de Jésus est fixée à la croix, montrant les clous dans ses mains et ses pieds et une blessure dans son côté droit, en référence aux récits de la Passion.

Les crucifix sont généralement accrochés aux murs (des maisons ou des édifices religieux, parfois en façade pour ces derniers). Certains petits crucifix (quelques centimètres de hauteur) peuvent reposer sur un support. On accroche traditionnellement aux crucifix un rameau béni. 

Certains, monumentaux, sont des croix de procession, portés lors de cérémonies votives (pinacothèque nationale de Sienne).

Les crucifix dans les églises sont parfois entourés des figures de la Vierge Marie, de l'apôtre saint Jean et de Marie-Madeleine, présents au Golgotha. Lorsque les personnages sont d'une certaine grandeur, on parle plutôt de calvaire que de crucifix.

Italie 
En Italie, Giunta Pisano puis Cimabue sont connus en particulier pour le renouveau du réalisme du crucifix peint  a tabellone au Trecento. 

Les représentations du crucifix sculptés, type calvaire, s'accompagnent très souvent de la présence des instruments de la Passion (Arma Christi).

Description de quelques crucifix

Postures du Christ 
Différentes postures du Christ en croix :
 Christus triumphans, Christ triomphant (Berlinghiero Berlinghieri à Lucques),
 Christus patiens, Christ résigné (Giunta Pisano à Pise),
 Christus dolens, Christ souffrant (Giotto et Cimabue à Arezzo et Florence).

Formes particulières 
En Italie, la fin de la peinture byzantine avec ses crucifix à tabellone, s'opère d'abord par des Croce sagomata et dipinta, des crucifix sans relief (substitut de sculpture), silhouettés, chantournés et peints, comme ceux exécutés par Lorenzo Monaco, pour l'hôpital Santa Maria Nuova de Florence (conservés aujourd'hui à la Galleria dell'Accademia de Florence).

Notes et références

Annexes

Bibliographie
 J. Hoppenot, Le Crucifix dans l'histoire, dans l'art, dans l'âme des saints et dans notre vie, éd. Desclée de Brouwer, 1901, 386 p. in-4°, illustré.

Articles connexes

Liens externes 

Croix
Symbole chrétien
Mobilier liturgique
Sacramental